D19 (hunebed), een hunebed in het dorp Drouwen in Drenthe
D19 (Ardennes), een weg in het Franse departement Ardennes
D19 (Hérault), een weg in het Franse departement Hérault
D19 (Territoire de Belfort), een weg in het Franse departement Territoire de Belfort
D19 (Val-de-Marne), een weg in het Franse departement Val-de-Marne